Sure steht für:

 Sure, die Kapitel des Korans
 Suré, französische Gemeinde im Département Orne, Region Normandie
 Sure (Unternehmen), britisches Telekommunikationsunternehmen 
 Sure, Schweizer Fluss, siehe Suhre
 Sûre, (franz.) linker Nebenfluss der Mosel in Belgien, Luxemburg und Deutschland, siehe Sauer (Mosel)
 Sure (Lied), Lied der britischen Pop-Band Take That (1994)

 Sure ist der Familienname folgender Personen:
 York Sure-Vetter, deutscher Informatiker, Direktor der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)

SURE ist die Abkürzung für:
 Schaffung eines Europäischen Instruments zur vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage 

SURE